Шаманский, Анатолий Фёдорович — лётчик-ас, участник Великой Отечественной войны, командир эскадрильи 156-го гвардейского истребительного авиационного полка, гвардии капитан. Герой Советского Союза (1945).
 Шаманский, Игорь Викторович (род. 1984) — украинский хоккеист.
 Шаманский, Платон Васильевич (???? — ????) — самарский архитектор начала XX века.
 Шаманский, Лев Иосифович (1894, г. Иркутск — 1950, г. Москва)геолог-рудник.

Примечания